Luppa ist der Name folgender Orte:

 Luppa (Radibor), ein Ortsteil von Radibor, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Luppa (Wermsdorf), ein Ortsteil von Wermsdorf, Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Luppa ist ein Gewässername:
 Luppa (Dahle), Zufluss der Dahle in Sachsen

Luppa ist der Familienname von:
 Dietmar Luppa (* 1940), deutscher Biochemiker
 Peter Luppa (* 1959), deutscher Schauspieler
 Peter B. Luppa (* 1964), deutscher Arzt und Chemiker